Фелициан Славой Складковский (, 9 июня 1885, Гомбин — 31 августа 1962, Лондон) — премьер-министр Польши (1936—1939), первый протестант в этой должности. Генерал дивизии, доктор медицины.

Молодость 
Родился на территории Российской империи в семье судьи Винцента и его супруги Анны, урождённой Войчицкой. Осенью 1904 был арестован за участие в демонстрации на Гржибовской площади в Варшаве против призыва в русскую армию во время русско-японской войны. В 1905 вступил в Польскую социалистическую партию (ППС), с 1906 — член Революционной фракции ППС. Окончил гимназию в Кельце, медицинский факультет Ягеллонского университета в Кракове (1911). Первоначально специализировался по внутренним болезням, но после учёбы у профессора Бронислава Кадера занялся гинекологией. После окончания университета работал врачом-гинекологом в городе Сосновце. В 1909 женился на Ядвиге Шолль, у них был сын Милош (1911—1938).

Военная служба 
С началом Первой мировой войны вступил в Польские легионы, в которых служил врачом в 5-м батальоне, 1-м, 7-м и 5-м пехотных полках. В июле 1917, после «присяжного кризиса» (вызванного отказом польских войск присягнуть на верность военному союзу с Германией и Австро-Венгрией), был интернирован в офицерском лагере в Бениаминове. В ноябре 1918 участвовал в разоружении немецких войск в Домбровском бассейне, где в чине капитана создал подразделение Войска Польского. До апреля 1919 служил офицером по политическим вопросам при командовании военного округа в Бедзине. С 1 июня 1919 — полковник. В 1919—1920, во время советско-польской войны, был начальником санитарного отдела дивизии, затем оперативной группы и армии. В 1921—1923 — инспектор санитарных отделов Войска Польского. В 1924 прошел кратковременный курс в Высшей военной школе в Париже. Во Франции познакомился с Germaine Susanne Coillot, которая в 1926 стала его второй женой. Чтобы получить развод с Ядвигой, в 1925 перешёл в кальвинизм.

С 1924 — бригадный генерал, начальник санитарного департамента военного министерства.

Политическая деятельность 

После майского переворота 1926, в результате которого к власти вернулся Юзеф Пилсудский, Славой-Складковский, как его сторонник, сделал политическую карьеру. В мае-октябре 1926 — комиссар правительства (в ранге губернатора) в Варшаве. В октябре 1926 — декабре 1929 — министр внутренних дел. В 1929—1930 — заместитель начальника военной администрации. В июне 1930 — июне 1931 — вновь министр внутренних дел. Подписал ордера на арест лидеров и активных деятелей левой оппозиции перед выборами в Сейм. Проводил репрессивную политику «пацификации» («умиротворения») на Западной Украине. В 1930 избран депутатом Сейма. Как министр, получил известность требованиями соблюдения санитарных норм в сельской местности — в результате, деревенские туалеты, выкрашенные в белый цвет, стали называть «славойками». Также предпринимал меры по предотвращению пожаров в деревнях.

В июне 1931 назначен вторым заместителем министра обороны и начальником военной администрации (в этом качестве отвечал за финансовые вопросы). В марте 1936 произведён в дивизионные генералы.

С 15 мая 1936 — премьер-министр и министр внутренних дел, выдвиженец маршала Эдварда Рыдз-Смиглы. Активный сторонник полонизации Западной Украины. Создал специальные отряды полиции, специализировавшиеся на разгоне запрещённых собраний без применения огнестрельного оружия. По инициативе Славой-Складковского как символ российского владычества была разрушена церковь Николая Чудотворца в Сосновце; также выступил за уничтожение уже переданной католической общине церкви Кирилла и Мефодия в Ченстохове.

После начала Второй мировой войны 7 сентября 1939 покинул Варшаву вместе со своим правительством. В ночь на 18 сентября правительство переехало в Румынию, где было интернировано. 30 сентября Славой-Складковский официально подал в отставку.

Эмигрант 
В июне 1940 с фальшивым паспортом перешёл румыно-болгарскую границу. Шесть месяцев жил в Турции, в январе 1941 добрался до Палестины, где присоединился к польской армии. Некоторое время занимался инспекцией по санитарной части, но затем до конца войны оставался без назначения. В 1947 переехал в Англию, где и скончался. Первоначально был похоронен на Бромптонском кладбище в Лондоне, в 1990 году состоялось перезахоронение на кладбище Старые Повонзки в Варшаве.

Автор трёх мемуарных книг:
 Moja służba w Brygadzie, Beniaminów, Strzępy meldunków. (1936).
 Kwiatuszki administracyjne i inne. (Лондон, 1959)
 Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły. (Лондон, 1964; Варшава, 2003)

Его архив находится в Архиве эмиграции в библиотеке Университета Николая Коперника в Торуне.

Примечания

Библиография 
 Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII.
 Енциклопедія українознавства (у 10 томах) / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Премьер-министры Польши
Генералы II Речи Посполитой
Выпускники Ягеллонского университета
Министры внутренних дел Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Депутаты Сейма Польши
Заместители министров Польши